Sandra Thalmann est une joueuse de hockey sur glace suisse née le . Elle a remporté la médaille de bronze du tournoi féminin aux Jeux olympiques d'hiver de 2014, à Sotchi.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques en club 

|-
| 2006-2007 || EHC Basel Lady Dragons   || SWHL A || 
|-
| 2008-2009 || DHC Langenthal  || SWHL A || 13 || 9|| 2 || 11 || 24 || 5|| 2|| 3||5 || 24
|-
| 2009-2010 || DHC Langenthal  || SWHL A ||10 || 4|| 1 || 5 || 14 || -|| -|| -||- ||-
|-
| 2010-2011 || DHC Langenthal  || SWHL A ||13 || 5 || 13 || 18 || 38 || -|| -|| -||- ||-
|-
|2011-2012 || DHC Langenthal || SWHL A || 15 || 7 || 4 || 11 || 54 || -|| -|| -||- ||-
|-
|2012-2013 || SC Reinach  || SWHL A || 20|| 4|| 12||16 ||62 || 5 || 1 || 1 || 2 || 14
|-
|2013-2014 || SC Reinach  || SWHL A || 16 || 2|| 7 || 9 || 55 || 3 || 2 || 3 || 5 || 8
|-
|2014-2015 || SC Reinach  || SWHL A || 7 || 2 || 3 || 5 || 12 || 4 || 2 || 0 || 2 || 35
|-
|2015-2016 || SC Reinach  || SWHL A || 15 || 8 || 4 || 12 || 52 || 1 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|2016-2017|| SC Reinach  || SWHL A || 14 || 3 || 8 || 11 || 36 || 4 || 1 || 4 || 5 || 10
|-
|2017-2018|| SC Reinach  || SWHL A || 12 || 6 || 9 || 15 || 69 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2018-2019|| SC Reinach  || SWHL A || 8 || 0 || 5 || 5 || 20 || -|| -|| -||- ||-
|-
|2019-2020|| SC Reinach  || SWHL A || 17 || 2 || 5 || 7 || 53 || 5 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
|2020-2021|| SC Reinach  || SWHL A || 14 || 1 || 3 || 4 || 18 || -|| -|| -||- ||-

|  174 || 53 || 76 || 129 ||507 || 29 || 9 || 14 || 23 || 103

Statistiques internationales 

|-
| 2008 || align="left"| - 18 ans || align="left"|Championnat du monde - 18 ans || 5 || 1 || 0 || 1 || 12 || align="left"| Septième
|-
| 2009 || align="left"| - 18 ans || align="left"| Championnat du monde - 18 ans || 5 || 1 || 2 || 3 || 36 || align="left"| Huitième
|-
| 2009 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 4 || 0 || 0 || 0 ||  8|| align="left"| Septième
|-
| 2010 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 5 || 0|| 0 || 0 || 4|| align="left" | Cinquième 
|-
| 2011 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 5 || 1 || 1 || 2 || 8|| align="left"| Sixième
|-
| 2012 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 8|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2013 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 8|| align="left"| Sixième
|-
| 2014 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 6 || 0 || 1 || 1 || 8|| align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2015 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde ||  4 || 0 || 0 || 0 || 4|| align="left"|Sixième
|-
| 2017 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 10|| align="left"|Septième

Notes et références 

Joueuse suisse de hockey sur glace
Attaquante de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillée de bronze olympique suisse
Naissance en décembre 1992
Naissance à Bâle